Il singolare del Maccabi Men's Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Bernard Tomić han battuto in finale Marinko Matosevic 5–7, 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Gō Soeda (secondo turno)
  Danai Udomchoke (quarti di finale)
  Brydan Klein (semifinali)
  Colin Ebelthite (semifinali)

 Joseph Sirianni (primo turno)
 Marinko Matosevic (finale)
 Nick Lindahl (quarti di finale)
 Raven Klaasen (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Maccabi Men's Challenger 2009